Santa Claus bezeichnet:

 Nikolaus von Myra (Sankt Nikolaus)
 den Weihnachtsmann, als US-amerikanischen Mythos mit fliegendem Rentier-Schlitten (seit 1823)

 Santa Claus (1898), britischer Stummfilm von George Albert Smith aus dem Jahr 1898
 Santa Claus (1959), mexikanischer Weihnachtsfilm von René Cardona aus dem Jahr 1959
 Santa Claus (1985), US-amerikanischer Film von Jeannot Szwarc aus dem Jahr 1985

Santa Claus ist der Name folgender Orte:

 Santa Claus (Georgia), Ort im Bundesstaat Georgia, USA
 Santa Claus (Indiana), Ort im Bundesstaat Indiana, USA

Siehe auch:
 The Santa Clause